Gens Lòl·lia, gens romana plebea
 Lòl·lia (amant de Cèsar), suposada amant de Juli Cèsar 
 Lòl·lia Paulina, esposa de l'emperador Calígula